est une expression anglaise signifiant « Mesdames et Messieurs ». Elle peut faire référence à :

Théâtre 

 , pièce de théâtre de Charles MacArthur et Ben Hecht produite en 1939.

Cinéma 

 , film américain de Lou Adler sorti en 1981 ;

 , film indien de  sorti en 2013 ;

 , film indien de Gopan sorti en 2001 ;
 , film indien de P. B. Manjunath sorti en 2015.

Musique

Chanson 

 , chanson de Saliva présente sur l'album  sorti le .

Album 

 , album de LeAnn Rimes sorti le  ;
 , album de Lou Bega sorti le  ;
 , album de  sorti en .

Voir aussi